Северо-Восточный Китай или Дунбэй () включает следующие территории Китайской Народной Республики: восточную часть автономного района Внутренняя Монголия (городские округа Тунляо, Чифэн, Хулун-Буир и аймак Хинган), провинцию Хэйлунцзян, провинцию Ляонин и провинцию Цзилинь, суммарной площадью . Эти регионы исторически входили в состав Маньчжурии (из-за чего регион нередко называют Маньчжурией), они во многом обладают общей исторической судьбой, культурными и климатическими реалиями.

На севере и востоке территория граничит с Россией, на юго-востоке — с КНДР. Южная часть имеет выход к Жёлтому морю. 

Образует «ржавый пояс» Китая, численность населения которого сократилась до 98,5 млн человек в 2020 году. Большинство из них это потомки китайских поселенцев второй половины ХІХ века, на основе речи которых сформировался особый северо-восточный диалект китайского языка, довольно близкий пекинскому. Коренное население (маньчжуры) в основном подверглись китаизации. На юго-востоке сохраняется небольшое корейское меньшинство, на крайнем западе — монголы.

В Северо-Восточном Китае проживает основная часть северокорейских беженцев.

См. также 
 Программа административно-территориального передела Северо-Востока
 Тохоку — регион Японии, записывающийся теми же иероглифами

Примечания

Ссылки 
 

Исторические области Китая
Маньчжурия